mini|120px| St. Wendel
Die Dreiband-Weltmeisterschaft 2006 fand vom 20. bis 24. September in St. Wendel in Deutschland statt. Zehn Jahre nach der letzten WM in Hattingen war es die insgesamt sechste Dreiband-WM in Deutschland.

Geschichte 
Mit seinem Sieg sicherte der Belgier Eddy Merckx im 100-jährigem Bestehen des belgischen Billadverbandes den insgesamt 100. Weltmeistertitel für sein Land. Es war der 28. Titel im Dreiband. Allein 21 davon holte die Billardlegende Raymond Ceulemans. Einen sehr guten Eindruck hinterließ der Vietnamese Dương Anh Vũ. Bei der ersten WM-Teilnahme Vietnams schaffte er den Sprung ins Viertelfinale. Im Achtelfinale besiegte er Ex-Weltmeister Torbjörn Blomdahl. Es nahmen nur 47 Spieler an der WM teil. Der Nicaraguaner Roberto Arana war nicht zum Turnier erschienen. Somit gab es eine 2er Vorrundengruppe mit Martin Horn und Tonny Carlsen. Die beiden spielten zweimal gegeneinander um den Gruppensieg.

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 47 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht ausgespielt.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte

Gruppenphase

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2006
Karambolageveranstaltung 2006

Billardturnier in Deutschland

Billardturnier in St. Wendel